Canada Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Canada Lake (Indiana)
 Canada Lake (Michigan)
 Canada Lake (New York)